Het Italiaans vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat uitkomt voor Italië bij internationale wedstrijden zoals het Europees kampioenschap.

Prestaties op eindronden

Wereldkampioenschap

Europees kampioenschap 
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 95%; width: 60%; max-width: 68em;"
|-
!Jaar
!Resultaat
!
!
!
!
!
!
|- 
| 1984
| Halve finale||2||0||0||2||3||5
|- 
| 1987
| Derde plaats||2||1||0||1||2||3
|-
|  1989
| Vierde plaats||2||0||1||1||2||3
|-
| 1991
| Vierde plaats||2||0||0||2||1||5
|- 
| 1993
| Runner-up||2||0||1||1||1||2
|- 
| 1995
|colspan=7 |Niet gekwalificeerd
|- 
|  1997
| Runner-up||5||2||2||1||5||5
|- 
|  2001
| Groepsfase||3||1||1||1||3||4
|- 
| 2005
| Groepsfase||3||0||0||3||4||12
|- 
| 2009
| Kwartfinale||4||2||0||2||4||5
|- 
| 2013
| Kwartfinale||4||1||1||2||3||5
|- 
| 2017
| Groepsfase||3||1||0||2||5||6
|- 
| 2022
| Groepsfase||3||0||1||2||2||7
|-style="font-weight:bold;"
! Totaal ||12/13||35||8||7||20||35||62
|}

Selecties
Huidige selectieInterlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de WK-wedstrijd Italië  (0 - 2)  op 29 juni 2019.''

(Nr.= basiself, Nr. + Wed. = , Nr. + Wed. = , Nr. + Wed. = volledige wedstrijd, Dlpnt. = gescoord, 0 = penalty gestopt)

Wereldkampioenschap

Europees kampioenschap 

Nationaal vrouwenvoetbalelftal in Europa
Italiaans voetbalelftal